Rotherham United FC (celým názvem: Rotherham United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Rotherham v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1925 po fúzi klubů Rotherham Town a Rotherham County. Od sezóny 2018/19 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu New York Stadium s kapacitou 12 021 diváků.

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 1× )
 1995/96

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1925–1951: Football League Third Division North
 1951–1968: Football League Second Division
 1968–1973: Football League Third Division
 1973–1975: Football League Fourth Division
 1975–1981: Football League Third Division
 1981–1983: Football League Second Division
 1983–1988: Football League Third Division
 1988–1989: Football League Fourth Division
 1989–1991: Football League Third Division
 1991–1992: Football League Fourth Division
 1992–1997: Football League Second Division
 1997–2000: Football League Third Division
 2000–2001: Football League Second Division
 2001–2004: Football League First Division
 2004–2005: Football League Championship
 2005–2007: Football League One
 2007–2013: Football League Two
 2013–2014: Football League One
 2014–2016: Football League Championship
 2016–2017: English Football League Championship
 2017–2018: English Football League One
 2018– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1925
Sport v Rotherhamu